Ostra steht für:

 Ostra (Marken), eine Gemeinde in Italien
 Ostra (Ukraine), ein Dorf in der südwestlichen Ukraine (ukrainisch Остра)
 Ostra Vetere, eine Gemeinde in Italien und antike römische Siedlung
 Ostrá, eine Gemeinde in Tschechien, Okres Nymburk
 Ostra (Gemeinde Weinzierl) eine Katastralgemeinde von Weinzierl am Walde, Niederösterreich
 Ostra, ein früheres Elbdorf bei Dresden, später eingemeindet
 Titularbistum Ostra, ein Titularbistum
 ein Nebenfluss der Opawa in Polen, siehe Pilšťský potok
 Ostra (Serbien), ein Ort in Serbien
 Éditions Ostra, siehe Studio Biederer
 Otto Straznicky, genannt Ostra, und seine Ostra-Bahn, mit der er 250.000 Kinder beförderte